Gustaf Ekman kan syfta på

 Gustaf Ekman (1804–1876), svensk metallurg och bruksägare
 Gustaf Ekman (1852–1930), svensk hydrograf, den föregåendes kusinbarn
 Gustaf Ekman (1872–1959), svensk företagsledare, den förstnämndes sonson
 Gustaf Ekman (1906–1977), svensk bruksdisponent

Se även
 Ekman från Göteborg